Хлевиска () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Шидловецкий повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6244 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Александрув
 Антонюв
 Борки
 Бронюв
 Будки
 Хлевиска
 Цукрувка
 Хута
 Кравара
 Кошорув
 Лещыны
 Майданки
 Надольна
 Осталув
 Осталувек
 Павлув
 Станиславув
 Стефанкув
 Склобы
 Сулистровице
 Воля-Загродня
 Залава
 Завоня

Соседние гмины 
 Гмина Ближын
 Гмина Борковице
 Гмина Пшисуха
 Гмина Стомпоркув
 Гмина Шидловец
 Гмина Венява

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства